L'ordinativo informatico locale (OIL) è una procedura che consente agli enti locali di effettuare pagamenti via internet, grazie alla standardizzazione dei rapporti telematici tra banche tesoriere e gli stessi enti locali.

L'OIL si basa sugli standard europei SEPA (Area unica dei pagamenti in euro).

Collegamenti esterni 
 Ordinativo informatico negli enti locali - Aspetti organizzativi e tecnologici (Presentazione del Cnipa, in formato ppt)

Pubblica amministrazione
Amministrazione digitale